Андерс Гедберг — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Ганс Гедберг — шведський скульптор.
 Голліс Доу Гедберг — американський геолог.
 Едвін Гедберг — шведський хокеїст, лівий/правий нападник.
 Інгемар Гедберг — шведський каноїст, учасник Олімпійських ігор-1952.
 Юган Гедберг — шведський хокеїст, воротар.